Spiess  est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Spiess (1940-2008), écrivain français ;
 Camille Spiess (1878-1965), écrivain philosophe et sexologue suisse ;
 Eroica Spiess (1963-), athlète suisse ;
 Gertrud Spiess (1914-1995), femme politique suisse ;
 Henry Spiess (1876-1940), poète suisse, frère de Camille ;
 Joan Spiess (1963-), dit Joan, auteur français de bande dessinée ;
 Jolanda Spiess-Hegglin (1980-), journaliste et ancienne femme politique suisse ;
 Joseph Spiess (1838-1917), ingénieur français ;
 Ludovic Spiess (1948-2006), ténor et homme politique roumain ;
 Nicola Spiess (1958-), skieuse alpine autrichienne ;
 Rösli Spiess, (1896-1974), musicienne et professeure de musique suisse ;
 Ulrich Spiess (1955-), skieur alpin autrichien.

Aérostation 

 Le dirigeable Le Spiess, conçu par Joseph Spiess.
Patronyme germanique